Oraibi steht für:

 Oraibi (Marskrater)
 Oraibi (Arizona), Ortschaft in Arizona, USA
 Oraibi (Volk), Volk der Pueblo-Indianer, siehe Hopi#Wohngebiet
 Ghanim Oraibi (* 1961), irakischer Fußballspieler
 Hamid Oraibi (* 1941), irakischer Radrennfahrer